Ладыжино — название населённых пунктов в России:
 
 Ладыжино — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Ладыжино — деревня в Троснянском районе Орловской области.
 Ладыжино — деревня в Каменском районе Тульской области.